Lönngren är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Carl Lönngren (1839–1902), konstnär, tecknare och kartograf.
 Erik Lönngren (född 1996), skådespelare.
 Knut Lönngren (1816–1874), kyrkomusiker och tonsättare.
 Otto Wilhelm Lönngren (född 1794, död troligen 1856), juvelerare och konstnär. 
 Stig Lönngren (1924–2022), inredningsarkitekt.
 Thomas Lönngren (född 1950), apotekare och ämbetsman.

Svenska efternamn